Белу́ха:
 Белуха — гора, высшая точка Алтая.
 Белуха — природный парк Алтая, Республика Алтай.
 Белуха — млекопитающее инфраотряда китообразных.
 Белуха — остров в Карском море.
 Белуха — река в Тверской области России.

 Персоналии
 Белуха, Евгений Дмитриевич (1889—1943) — советский художник.
 Белуха, Николай Андреевич (1920—1981) — советский партийный деятель.
 Белуха, Христиния Афанасьевна (1902 — ?) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Белуга (значения)